Il termine target (parola inglese che significa "bersaglio") può riferirsi a:

Economia 
 Target – in economia un risultato di tipo economico posto come obiettivo per una determinata strategia
 Target – in azienda un risultato pratico posto come obiettivo o step per un determinato progetto o fase di progetto
 Target – nella pratica pubblicitaria il segmento di pubblico a cui è diretta una determinata comunicazione commerciale
 Target Corporation – catena di distribuzione statunitense
 Target – sistema di pagamento interbancario europeo

Film 
 Target – film del 1952 diretto da Stuart Gilmore
 Target - Scuola omicidi – film di Arthur Penn del 1985
 Target – film di Sandip Ray del 1995
 Target – film di William Webb del 2004
 Target – film di Alexander Zeldovich del 2011

Geografia 
 Target – comune francese

Musica 
 Target – casa discografica del produttore musicale Angelo Carrara
 Target – gruppo musicale hard rock statunitense

Televisione 
 Target – nel gergo televisivo e dei mass media in genere, la fascia di pubblico cui è indirizzato un programma
 Target – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1958
 Target – serie televisiva britannica in 17 episodi trasmessi dal 1977 al 1978
 Target – programma televisivo italiano andato in onda dal 1993 al 2000 su Canale 5